Bariviera ist der Familienname folgender Personen:
 Renzo Bariviera (* 1949), italienischer Basketballspieler
 Vendramino Bariviera (1937–2001), italienischer Radrennfahrer